Ali Mahmud Lutfi – politico egiziano
 Çelebi Lütfi Pascià – politico e militare ottomano
 Huda Lutfi – pittore egiziano
 João Lutfi, noto come Sérgio Ricardo – cantante, compositore, regista e attore brasiliano